Ринаудо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ринаудо, Леандро (род. 1983) — итальянский футболист, центральный защитник клуба «Ливорно».
 Ринаудо, Фабиан (род 1987) — аргентинский футболист, опорный полузащитник.